Кожемякино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кожемякино — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кожемякино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.